Гимн города Химки — композиция, написанная Заслуженным артистом Российской Федерации Андреем Борисовичем Моргуновым, положенная на музыку композитором Денисом Дроновым.

История гимна 
Впервые гимн прозвучал в день города Химок, в ДК «Родина» 9 сентября 2013 года, а исполнили его певица Людмила Минченко и заслуженный артист России Василий Пьянов. Слова для композиции написал профессор, заслуженный артист РФ, член союза театральных деятелей России (СТД РФ), ветеран труда Андрей Борисович Моргунов, а музыку — выпускник Московской консерватории, молодой композитор Денис Дронов. Его работа была признана лучшей по итогам общегородского творческого конкурса по созданию гимна округа. Позднее, в интервью окружной газеты, автор текста Андрей Моргунов рассказал, о том, что его подвигло начать работу над гимном города: Когда я узнал о проводимом конкурсе, захотелось предложить свой вариант текста. Ведь Химкам есть чем гордиться — здесь остановили врага, не допустив немцев до столицы, здесь рождались космические достижения и победы. Это был город подвига, город науки и город труда. И очень хочется, чтобы знаменитые свершения продолжались и сегодня, и завтра. Я хотел передать в тексте гимна своё уважение, восхищение и любовь к Химкам. Написал за два дня, ну, ещё два дня уточнял детали.

Текст гимна 
      Химки навеки в истории нашей,
      Память о подвиге нам дорога -
      Слава защитникам, насмерть стоявшим,
      И сокрушившим врага.
 
Припев:
Химки — родной и любимый наш город,
Славу тебе мы поем!
Химки сегодня по-прежнему молод,
Город, в котором живём!

      В Химках проложена в космос дорога,
      Город науки и город труда,
      Для нашей Отчизны сделал ты много,
      В наших сердцах навсегда!

Припев:
Химки — родной и любимый наш город,
Славу тебе мы поем!
Химки сегодня по-прежнему молод,
Город, в котором живём!
 
      С каждой минутой мощней и красивей
      Города нашего славный полет!
      Вместе с народом, вместе с Россией
      Химки к победам идёт!

Припев:
Химки — родной и любимый наш город,
Славу тебе мы поем!
Химки сегодня по-прежнему молод,
Город, в котором живём!

Первоначальная версия Гимна 
По словам А. Моргунова текущая версия текста была изменена, при этом несколько теряется смысл, который он вложил в него. Так в тексте были изменены следующие строки: 

В текущей версии данный куплет звучит так: 

Последний куплет был полностью изменен. Изначально он звучал так: 

В официальной версии Гимна, неизвестно кем, куплет был изменён и звучит так:

См. также 
 Герб Химок
 Флаг Химок
 Химки
 Андрей Моргунов

Примечания

Ссылки 
 Исполнение Гимна города Химки на праздновании его 75-летия (2014 г.) 
 Текст гимна на сайте Совета депутатов городского округа Химки Московской области
 Автора гимна в Химки привела любовь

Песни по алфавиту
Песни 2013 года
Появились в 2013 году в России
Химки
Музыка в Химках
Символика Химок